Les Cayes (stad), een stad in Haïti
 Les Cayes (arrondissement), een arrondissement in Haïti